Aboncourt-Gesincourt — comuna francesa do departamento de Haute-Saône
 Aboncourt-sur-Seille — comuna francesa do departamento de Mosela
 Aboncourt (Meurthe-et-Moselle) — comuna francesa do departamento de Meurthe-et-Moselle
 Aboncourt (Mosela) — comuna francesa do departamento de Mosela

Desambiguações de topônimos